Ліберті (, буквально: Свобода) може означати:

Географічні об'єкти

Ліберті (округ) — низка округів
 Ліберті — місто, штат Індіана
 Ліберті — місто, штат Канзас
 Ліберті — місто, штат Кентуккі
 Ліберті — місто, штат Мен
 Ліберті — місто, штат Міссісіпі
 Ліберті — місто, штат Міссурі
 Ліберті — місто, штат Нью-Йорк
 Ліберті — місто, штат Північна Кароліна
 Ліберті — місто, штат Оклахома
 Ліберті — місто в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Ліберті — місто в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Ліберті — місто, штат Південна Кароліна
 Ліберті — місто, штат Теннессі
 Ліберті — місто, штат Техас
 Ліберті — місто в окрузі Грант, штат Вісконсин
 Ліберті — місто в окрузі Манітовок, штат Вісконсин
 Ліберті — місто в окрузі Автаґемі, штат Вісконсин
 Ліберті — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Ліберті — селище, штат Іллінойс
 Ліберті — селище, штат Небраска
 Ліберті Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Ліберті — селище, штат Нью-Йорк
 Ліберті Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія
 Ліберті Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсильванія
 Ліберті Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Ліберті Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсильванія
 Ліберті Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Ліберті Тауншип — селище в окрузі Монтур, штат Пенсильванія
 Ліберті Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Ліберті Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Ліберті — переписна місцевість в окрузі Секвоя, штат Оклахома
 Ліберті — переписна місцевість, штат Юта

Ліберті — висоти (1860 м) у хребті Герітейдж (гори Елсвота, Західна Антарктида)

Інше 
 Liberty L-12 — американський авіаційний 12-циліндровий V-подібний двигун
 Ліберті (судно) — тип транспортних суден, що будувалися в США під час Другої світової війни
 Ліберті резерв — (Liberty Reserve) — електронна система платежів в Інтернеті
 Ліберті — італійська назва стилю модерн